Don’t Be Cruel ():

 «Don’t Be Cruel» — песня Элвиса Пресли.
 Don’t Be Cruel — альбом Бобби Брауна.